Název Sloupský potok označuje více potoků:

 Sloupský potok (přítok Smědé)
 Sloupský potok (zdrojnice Punkvy)